Гун Маргарета Винберг (; ) — шведский политик, Социал-демократ. С 1994 по 2003 год занимала различные министерские посты в Правительстве Ингвара Карлссона и , с 2002 по 2003 год . Министр сельского хозяйства в 1994—1996, 1998—2002 гг., Министр труда в 1996—1998, 1998—2003 гг. .

Биография 
Родилась 13 августа 1947 года в . Окончила педагогический институт а Карлстаде.

В 2005 году у неё взяли интервью для шведского документального фильма «», после него она стала неоднозначной фигурой в общественных дебатах. Во второй части двухсерийного документального фильма Маргарета Винберг выразила твёрдую поддержку идеологу радикального феминизма . Она требовала от высших учебных заведений преподавать феминистскую теорию как факт.

Среди социал-демократов она была евроскептиком и одной из двух министров, выступавших за позицию «нет» на референдуме 1994 года о членстве Швеции в Евросоюзе. Была против ввода евро в качестве валюты в стране, но как заместитель премьер-министра не имела большого влияния на референдуме 2003 года.

С 2003 по 2007 год посол Швеции в Бразилии.

Семья 
Маргарета Винберг родилась в семье шлифовщика Гуннара Густафссона и Греты Хоканссон. В 2008 году вышла замуж за . У неё есть трое детей от предыдущего брака.

Примечания

Ссылки 
 Margareta Winberg на сайте Риксдага.

Литература 
 
 
Википедия:Биографии современников
Деятели феминизма Швеции
Социал-демократы Швеции
Женщины-политики Швеции